Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды) с 14 по 16 ноября 2008 года.

Календарь

Победители и призёры

Среди мужчин

Среди женщин 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009